Сан Мигел де ла Мора има више значења:

 Сан Мигел де ла Мора (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Мигел де ла Мора (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику